Епархия Лоло () — епархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Лоло, Демократическая Республика Конго. Епархия Лоло входит в митрополию Мбандаки-Бикоро.

История 
22 февраля 1937 года Святой Престол учредил апостольский префектура Лоло, выделив её из апостольский викариат Буты (ныне — eпархия Буты).

10 ноября 1959 года апостольский префектура Лоло был преобразован в епархию буллой Cum parvulum Римского Папы Иоанн XXIII.

Ординарии епархии 
 епископ Giacomo Jacobs (1937 — 1948);
 епископ Joseph Ignace Waterschoot (1949 — 1987);
 епископ Ferdinand Maemba Liwoke (1987 — 2015);
 епископ Jean-Bertin Nadonye Ndongo, O.F.M.Cap. (с 29 января 2015 года).

Литература 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Cum parvulum, AAS 52 (1960), стр. 372

Ссылки 
 Информация 

Католические епархии Демократической Республики Конго